Engilbert est un ancien prénom germanique. Il a été notamment porté par :
 , prêtre et moine de Reichenau ;
 Engilbert de Saint-Gall, abbé de Saint-Gall ;
 Engilbert II de Saint-Gall (?-934), abbé de Saint-Gall.

Voir aussi 

 
 

Prénom masculin